Jméno a příjmení Antonín Duda se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Duda (monsignore) (1938–2014) – český římskokatolický kněz, dlouholetý farář v Rosicích nad Labem a papežský kaplan
 Antonín Duda (politický vězeň) (1910–1974) – český římskokatolický kněz a politický vězeň komunistického režimu